

Села:
 Федосіївка — Луганська область, Сватівський район
 Федосіївка — Одеська область, Подільський район
 Федосіївка — Одеська область, Роздільнянський район
 Федосіївка (Нижньосірогозький район) — колишнє село в Херсонській області.

Інше
 Федосіївка — пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Федосіївка (; ) — село, ПМР, Григоріопольський район